El nombre femenino Patsy hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Cantantes de country
Patsy Cline
Patsy Montana

Actrices
Patsy Kelly, fue una actriz teatral y cinematográfica estadounidense.
Patsy Palmer,  actriz inglesa conocida por interpretar a Bianca Branning en la serie británica EastEnders.
Patsy Ruth Miller, fue una actriz cinematográfica estadounidense nacida en San Luis (Missouri).
Patsy Pepping, actriz mexicana.

Película
Patsy, mi amor es una película mexicana de 1969 basada en un argumento del escritor colombiano Gabriel García Márquez.